Florida es el nombre de dos estaciones ferroviarias en la localidad de Florida, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, Argentina;

Estación Florida, perteneciente a la línea Belgrano Norte.
Estación Florida, perteneciente a la línea Mitre.

También puede referirse a:
Estación Florida, perteneciente al subte de Buenos Aires;
Estación Florida, ex estación del Ferrocarril General Belgrano, provincia de Santa Fe, Argentina;
Estación de Florida, perteneciente al metro de Barcelona.